La cantante alemana Kim Petras ha lanzado dos álbumes de estudio, un  Mixtape, cuatro extended plays (EPs), veintiún sencillos (incluyendo siete como artista invitada), quince sencillos promocionales y ha hecho apariciones como invitada en tres canciones que no son sencillos. Petras comenzó a lanzar varios sencillos promocionales desde 2008 hasta 2014. El sencillo debut de Petras "I Don't Want It at All" fue lanzado en 2017 y alcanzó el top 60 en Billboard' Dance Club Songs chart, al igual que lo haría en 2018 "Heart to Break". La cantante estrenó su tercer extended play Turn Off the Light, Vol. 1'' el 1 de octubre de 2018, situándose en las listas estadounidenses de Independent y Heatseekers Albums.

Albumes

Álbumes de estudio

Álbumes recopilatorios

Extended plays

Sencillos

Como artista Principal

Como Artista Invitada

Sencillos Promocionales

Otras canciones en Listas

Cameos

Creditos de Composicion

Videos Musicales

Referencias